Фредрик Вильгельм Людвиг Норман (; 28 августа 1831, Стокгольм — 28 марта 1885, там же) — шведский композитор и дирижёр.

Биография 
В 1848—1850 гг. учился в консерватории музыки в Лейпциге у М. Хауптмана (контрапункт), И. Мошелеса (фортепиано) и Ю. Рица (композиция), и до 1852 г. — частным образом у М. Гауптмана и Ю. Рица. В 1850-е годы преподавал фортепиано в Стокгольме; в 1858—1861, 1868—1870, 1872—1875 и 1880—1882 гг. преподавал в Королевской музыкальной консерватории (с 1861 г. — профессор композиции). Одновременно в 1859—1879 гг. — дирижёр Стокгольмского оркестра.

В 1860 г. выступил соучредителем Нового филармонического общества () и возглавлял его до 1878 г. В 1880 г. основал Музыкальное общество. Издавал «Журнал театра и музыки».

Семья 
Отец — Юхан Норман (), мать — Фредрика Амалия Энгстрём ().

Жена — Вилма Неруда-Норман (урождённая , 1839—1911) — скрипачка; сыновья:
 Людвиг (; 18.11.1864 — 11.9.1898), альпинист,
 Феликс (; 1866 — ?).

Творчество 
Автор многочисленных произведений для голоса с оркестром, а также 11 сборников шведских песен. Ему принадлежат также 4 симфонии, увертюры, фортепианный концерт; камерные, фортепианные и вокальные произведения; музыка к спектаклям.

См. Список произведений Л. Нормана.

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 

Выпускники Лейпцигской высшей школы музыки и театра
Академические музыканты Швеции
Преподаватели Королевской высшей музыкальной школы в Стокгольме